A 2022. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi lesiklás versenyszámát február 7-én rendezték. Az aranyérmet a svájci Beat Feuz nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A verseny eredetileg február 6-án, 11 órakor (magyar idő szerint 6 órakor) kezdődött volna. A versenyt az erős szél miatt elhalasztották. Az új időpont február 7., 12 óra (magyar idő szerint 5 óra) lett.

Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Jegyzetek

Források 

Alpesisí a 2022. évi téli olimpiai játékokon